Дос Серитос има више значења:

 Дос Серитос (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дос Серитос (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику